Jean Frédéric (eller Johann Friedrich) Lobstein kan syfta på följande personer:

* Jean Frédéric Lobstein (1736–1784), fransk-tysk kirurg och anatom
 Jean Frédéric Lobstein (1777–1835), fransk-tysk patolog och anatom
 Jean Frédéric Lobstein (1808–1855), fransk-tysk teolog och uppbyggelseförfattare